Алексић може да се односи на:

 Алексић (презиме), српско презиме

или

 Мија Алексић, српски глумац
 Сека Алексић, српска пјевачица
 Мирко Алексић, српски борац за ослобођење од Турака
 Владимир Алексић, српски пилот
 Никола Алексић, српски сликар
 Драган Алексић, српски историчар

Види још 
 Алексићи
 Мирољуб Алексић (вишезначна одредница)
 Милан Алексић (вишезначна одредница)